Anselmo de Cantuária — monge beneditino e arcebispo de Cantuária
 Anselmo (Nebraska) — vila localizada no estado americano de Nebraska, Estados Unidos

Desambiguações de antropônimos